Utopia is het negende studioalbum van de IJslandse zangeres Björk. Het album kwam uit op 24 november 2017 en bevat 14 liedjes. Het album bereikte de 18de positie in de Vlaamse Ultratop Album Charts.

Tracklist

Referenties

Muziekalbum van Björk